Двенадцатый и финальный сезон американского телевизионного ситкома «Теория Большого взрыва» вышел на канале CBS 24 сентября 2018 года. Показ сезона, состоящего из 24 эпизодов, завершился 16 мая 2019 года.

В ролях 

 Джонни Галэки — доктор Леонард Хофстедтер
 Джим Парсонс — доктор Шелдон Купер
 Кейли Куоко — Пенни
 Саймон Хелберг — Говард Воловиц
 Кунал Найяр — доктор Раджеш «Радж» Кутраппали
 Маим Бялик — доктор Эми Фарра Фаулер
 Мелисса Ройч — доктор Бернадетт Ростенковски-Воловиц
 Кевин Зусман — Стюарт Блум

Эпизоды 

Также был выпущен заключительный специальный выпуск.

Примечания

Ссылки 
 

12
Телесезоны США 2018 года
Телесезоны США 2019 года